

Anno 
 824 o 824 a.C.

Codici 
 824 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lake Clear, nella Contea di Franklin (New York), degli USA

Matematica 
 824 – numero